Lucas es el nombre de varios condados de Estados Unidos:

Condado de Lucas (Iowa)
Condado de Lucas (Ohio)